Browns Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Browns Hill (Alaska)
 Browns Hill (Illinois)
 Browns Hill (Kalifornien)
 Browns Hill (Maine)
 Browns Hill (Essex County, Massachusetts)
 Browns Hill (Franklin County, Massachusetts)
 Browns Hill (Hillsborough County, New Hampshire)
 Browns Hill (Rockingham County, New Hampshire)
 Browns Hill (North Dakota)
 Browns Hill (Pennsylvania)
 Browns Hill (Wyoming)